Haplocheirus (Gr.: haplocheir = einfache Hand) war ein kleiner Dinosaurier aus dem Oberjura (Oxfordium). Ein sehr gut erhaltenes dreidimensionales Fossil wurde in der Shishugou-Formation im Junggar-Becken in Xinjiang (China) gefunden. Haplocheirus wird in die Verwandtschaft der Alvarezsauridae gestellt. 

Einzige Art ist Haplocheirus sollers. Das Art-Epitheton soller (Latein: = talentiert) wurde wegen der noch vorhandenen Greiffähigkeit der Vorderhand vergeben.

Merkmale 
Haplocheirus war etwa 1,90 bis 2,30 Meter lang, die genaue Größe ist unbekannt, da das Ende des Schwanzes fehlt. Sein graziler, niedriger Schädel ist 14 cm lang. Von allen Alvarezsauriden, von denen fast vollständige Skelette vorliegen, ist er die größte Gattung.

Auf dem Maxillare sind 30 Zähne vorhanden, mehr als bei allen anderen Alvarezsauriden. Die Zähne sind nicht konisch, wie bei anderen Alvarezsauriden, sondern nach hinten gebogen und leicht gesägt. Die Zähne nehmen in ihrer Größe von vorne nach hinten ab. Das gilt auch für die Zähne auf dem Dentale, die vorne einige große ungesägte Zähne trägt. Wahrscheinlich ernährte sich Haplocheirus noch vom Fleisch größerer Tiere, während die späteren Alvarezsauridae Insektenfresser waren.

Im Unterschied zu entwickelten Alvarezsauriden, deren dritter und vierter Finger der Vorderhand stark reduziert waren und deren vergrößerte Kralle des zweiten Fingers zu einer Grabklaue umgewandelt war, konnte Haplocheirus mit seiner Hand noch greifen. Allerdings zeigt die Hand von Haplocheirus schon die spätere Entwicklung, der zweite Finger war verdickt, die beiden anderen dünn, der dritte sehr stark verlängert.

Systematik 
Haplocheirus ist ein naher Verwandter der Alvarezsauridae, kleiner vogelähnlicher Dinosaurier, deren systematische Stellung bisher sehr unsicher war. Sein Fund erweitert den stratigraphischen Nachweis der Gruppe um 63 Millionen Jahre in die Vergangenheit und zeigt, dass die Alvarezsauridae keine Vögel waren, wie kurz nach ihrer Entdeckung oft angenommen, sondern dass sich die vogelähnlichen Merkmale mehrmals innerhalb der Maniraptora entwickelt haben.

Die systematische Position zeigt folgendes Kladogramm:

Literatur 
 Jonah N. Choiniere, Xing Xu, James M. Clark, Catherine A. Forster, Yu Guo, Fenglu Han: A basal alvarezsauroid theropod from the Early Late Jurassic of Xinjiang, China. In: Science. Bd. 327, Nr. 5965, 2010, S. 571–574, .

Einzelnachweise 

Theropoden
Theropoda